Список известных носителей-мужчин см. Ярзуткин.

Ярзу́ткина — русская фамилия.

Известные носительницы 
 Ярзуткина, Анастасия Алексеевна — российский этнолог.
 Ярзуткина, Дарья Васильевна, после замужества в 2014 году Дарья Васильевна Суворина (род. 1988) — российская волейболистка.
 Ярзуткина, Ирина Борисовна (род. 1965) — российский детский волейбольный тренер.
 Ярзуткина, Нина Васильевна (род. 1984) — российская волейболистка.